Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. За следващата година групата е намалена на 12 отбора.

Класиране 

 След края на сезона ВВС (София) е изваден от групата, а през следващия сезон вследствие на реорганизация не подновява участието си в първенството. На мястото на ВВС в „А“ РФГ неясно по какви критерии е вкаран Торпедо (Русе), който няма записано участие в „Б“ РФГ в предните сезони.
 1. Сталин – днес град Варна;
 2. Димитрово – днес град Перник;
 3. ВВС – пълно име – Военновъздушни сили;
 4. ДНА – пълно име Дом на народната армия;
 5. ВМС – пълно име – Военноморски сили.
 Отпадат: ВМС (Сталин), Локомотив (Пловдив) и Червено знаме (Павликени).
 Влиза: Спартак (София)

Любопитно 
Отборът на ВМС (Сталин/Варна) отпада във втора дивизия заради един допуснат гол повече от конкурента си Завод 12 (София).

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Голмайстор

Любопитни факти 
 Учредена е наградата за отборно спортсменство и неин пръв носител е „ЦДНА“ („ЦСКА“).
 За пръв път в историята Пловдив е с три отбора в елита – „ДНА“ („Ботев“), „Локомотив“ и „Спартак“.
 Въпреки че завършва на осмо място, отборът на „ВМС“ („Черно море“) е изваден от групата поради това, че през годината в него са играли нередовни състезатели, а има и нередовни картотекирани за следващия сезон – 1956 г.
 „ВМС“ („Черно море“) е единствения отбор в историята на българския футбол, започнал с 5 победи, но впоследствие изпаднал.

Класиране „Б“ РФГ

Квалификационен турнир за влизане в „А“ РФГ 
 В турнира участват първенците на петте „Б“ групи и Завод 12 (София) като последен столичен отбор. Играе се по една среща всеки срещу всеки. Турнирът е проведен в Пловдив.
 В „А“ РФГ влизат първите два отбора.

 1. Станке Димитров – днес град Дупница;
 2. Толбухин – днес град Добрич.

Софийска група

Северозападна група

Североизточна група 

 1. Толбухин – днес град Добрич.

Югоизточна група

Югозападна група 

 1. Станке Димитров – днес град Дупница.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 Bulgarian-Football.com

5